Poór János (1862–1900) piarista áldozópap és tanár
 Poór János (1953) történész

Hasonló néven
 Poór János Árpád (1854/56–1926) szociáldemokrata politikus